

Список композицій

Учасники запису

Позиції в чартах

Примітки